Smolle ist der Familienname folgender Personen:

 Freyja-Maria Smolle-Jüttner (* 1958), österreichische Chirurgin und Thorax-Spezialistin
 Josef Smolle (* 1958), österreichischer Dermatologe und Venerologe, Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Karl Smolle, auch Karel Smolle, (* 1944), österreichischer Politiker (Grüne, Liberales Forum), Abgeordneter zum Nationalrat

Siehe auch:
 Smole